Статор — нерухома частина машини
 Статор — епітет бога Юпітера

Див. також 
 Stator — рід жуків родини Chrysomelidae